Brom može da formira nekoliko različitih nestabilnih oksida:

Dibrom monoksid (Br2O)

Brom dioksid (BrO2)

Dibrom trioksid (Br2O3)

Dibrom pentoksid (Br2O5)

Tribrom oktoksid (Br3O8)

Takođe, brojni joni brom oksida:

Hipobromit (BrO−)

Bromit (BrO2−)

Bromat (BrO3−)

Perbromat (BrO4−)

And the bromine monoxide radical:

Bromine oxide (BrO)

Vidi još
 Kiseonik fluorid
 Hlor oksid
 Jod oksid